Honorato III, príncipe de Mónaco (París, 10 de noviembre de 1720 – 21 de marzo de 1795) reinó el principado de Mónaco durante sesenta años desde 1733 a 1793. Era hijo de Jacques François Leonor Goyon de Matignon, conde de Torigni, y de su esposa, Luisa Hipólita de Monaco, princesa de Mónaco y duquesa de Valentinois. Fue destronado, perdiendo así el trono del principado.

Matrimonio e hijos 

Se casó el 5 de julio de 1757 con María Catalina Brignole Sale (1737-1813), pero se divorcia en 1770. De esta unión nacieron dos hijos:
Honorato IV (1758-1819). 
José (1767-1816).

Ancestros

Príncipes de Mónaco
Monegascos del siglo XVIII
Nacidos en París
Honorato 03
Fallecidos en París